Ozora kan syfta på:

Geografi

Ungern 

 Ozora (ort i Ungern) ‒ en ort i Tolna,

USA 

 Ozora, Missouri ‒ en ort i Sainte Genevieve County, 

Robotskapade Ungernförgreningar
Robotskapade USAförgreningar